Guemar – comune algerino
Guémar – comune francese